Азе́-лё-Ридо́ () — замок во Франции, государственный исторический памятник в одноимённой коммуне французского департамента Эндр и Луара, в 20 км на запад от Тура в направлении Шинона. Принадлежит к избранному числу замков Луары. Окружен английским парком.

Был построен казначеем Франциска I в 1510 году. Шедевр французского Ренессанса. Отдельные разрушенные части замка были заботливо восстановлены.

История создания 
Замок Азе-лё-Ридо возвышается над живописной излучиной реки Эндр. Название «Азе» происходит, возможно, от Asiacus, имени владельца этих земель. В XII веке замок принадлежал Ридо или Ридель д’Азей, который был известен своим жестоким нравом и имел прозвище «дитя дьявола». Все его владения были захвачены Генрихом II Плантагенетом, однако Филипп Август вернул их сыну Ридо — Гуго, туреньскому рыцарю, верному вассалу короля, который принимал участие в битве при Бувине.

В начале XV века замок предположительно принадлежал герцогу Бургундскому. Оскорбление, нанесённое дофину, будущему Карлу VII, и его армии, послужило причиной того, что в 1418 году крепость была уничтожена: 354 человека убиты, а сама деревня сожжена и разграблена, после чего город получил название Азей-ле-Брюле («сожжённый»). Спустя сто лет на месте крепости был построен замок, который можно увидеть и сегодня.

Фотогалерея

См. также 
 Замки Луары
 Замки Франции

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Центра исторических памятников, который управляет замком – главная страница
 Официальный сайт Центра исторических памятников, который управляет замком – страница Азе-лё-Ридо 
 Азе-лё-Ридо на сайте Monum.fr

Замки Луары
Музеи Франции
Всемирное наследие во Франции
Здания и сооружения, заложенные в 1510 году
Здания и сооружения, построенные в 1528 году
Замки на воде
Замки департамента Эндр и Луара